Гвоздево () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321281504. Население по переписи 2001 г. составляет 21 (6/15 м/ж) человек.

Географическое положение 

Село Гвоздево находится на правом берегу реки Коломак.
Ниже по течению в 1 км расположен пгт Коломак.
Выше по течению в 2-х км находится село Высокополье.
Рядом с селом большой лесной массив урочище Хмелевое (дуб).
Через село проходит железная дорога (узкоколейка) со станции Водяная Южной железной дороги до Новоивановского сахарного завода.

Происхождение названия 
Современное название происходит от имени владельца земель хуторян помещика Гвоздева.

История 
 1820 — ориентировочная дата основания.
 1941 — в селе насчитывалось 66 дворов.
В послевоенные годы построена начальная школа, клуб, возобновлена работа колхоза "Днипрельстан".
 1985 — насчитывалось 36 дворов и 64 жителя.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины